Jessie – serial telewizyjny z 1984 roku
 Jessie – serial telewizyjny z 2011 roku
 Jessie – imię
 Jessie – miasto w stanie Australia Południowa w Australii
 Jessie – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też